— японская фамилия. Известные носители:

 Ито, Ая (род. 1990) — японская певица и модель, более известная как Луна Харуна.
 Ито, Аями (род. 2001) — японская кёрлингистка.
 Ито, Бунгаку (род. 1932) — японский предприниматель.
 Ито, Дайки (род. 1985) — японский прыгун.
 Ито, Дайскэ (1898—1981) — японский кинорежиссёр, сценарист и художник.
 Ито, Дан (род. 1975) — японский футболист.
 Ито, Дзёити (род. 1966) — японо-американский предприниматель, директор MIT Media Lab, член Совета директоров Creative Commons.
 Ито, Дзюнъя (род. 1993) — японский футболист.
 Ито Дзякутю (1716—1800) — японский эксцентричный художник.
 Ито, Дзюндзи (род. 1963) — японский мангака.
 Ито, Иоанн Сёдзиро (1909—1993) — католический прелат.
 Ито, Иттё (1945—2007) — мэр города Нагасаки.
 Ито, Кадзунори (род. 1954) — японский сценарист и художник.
 Ито, Канаэ (род. 1986) — японская сэйю и актриса.
 Ито, Киёнага (1911—2001) — японский художник, мастер обнажённой натуры.
 Ито, Киёси (1915—2008) — математик, специалист по случайным процессам.
 Ито, Кэндзи (род. 1968) — японский игровой композитор.
 Ито, Маи (род. 1984) — японская бегунья на длинные дистанции.
 Ито, Макото (1936—2023) — японский экономист.
 Ито, Мансиу (1570—1612) — дипломат, глава первого японского посольства в Европе.
 Ито, Масаёси (1913—1994) — японский государственный и политический деятель.
 Ито, Масаюки (род. 1991) — японский боксёр-профессионал. Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO.
 Ито, Масао (1928—2018) — японский нейрофизиолог, иностранный член РАН.
 Ито, Масахиро (род. 1972) — японский геймдизайнер.
 Ито, Мидори (род. 1969) — фигуристка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр.
 Ито, Мики (род. 1962) — японская сэйю.
 Ито, Мику (род. 1996) — японская сэйю и певица.
 Ито, Мима (род. 2000) — японская настольная теннисистка.
 Ито, Мисаки (род 1977) — японская актриса и модель.
 Ито, Момока (род. 1997) — японская певица.
 Ито Сатио (1864—1913) — японский поэт, литературный критик и писатель.
 Ито, Сидзука (род. 1980) — японская сэйю.
 Ито, Синсуй (1898—1972) — японский художник.
 Ито Сукэюки (1843—1914) — адмирал, начальник Генерального штаба Императорского флота Японии.
 Ито, Сэй (1905—1969) — японский писатель.
 Ито, Сэйити (? — 1945) — японский адмирал.
 Ито, Сэйу (1882—1961) — японский художник, «отец современного кимбаку».
 Ито, Сэйя (1883—1962) — японский миколог.
 Ито, Такатоси (род. 1950) — японский экономист.
 Ито, Такэо (1889—1965) — генерал Императорской армии Японии.
 Ито, Такэо (1915—?) — японский игрок в хоккей на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 1932 года.
 Ито, Тацума (род. 1988) — японский теннисист.
 Ито, Токутаро (1868—1941) — японский ботаник и миколог.
 Ито, Томохико (род. 1978) — японский режиссёр.
 Ито, Тоёо (род. 1941) — японский архитектор.
 Ито, Тэруёси (род. 1974) — японский футбольный полузащитник.
 Ито Умэко (1848—1924) — супруга первого премьер-министра Японии.
 Ито Хиробуми (1841—1909) — государственный деятель, первый премьер-министр Японии.
 
 Ито Хирокуни (1870—1931) — приёмный сын Ито Хиробуми, князь Японии.
 Ито, Хироюки — японский геймдизайнер.
 Ито, Эми и Юми — сёстры Дза Пинац, японский вокальный дуэт 1960-х — 1970-х годов.
 Ито, Юки (род. 1994) — японская прыгунья с трамплина.
 Ито, Юноскэ (1919—1980) — японский актёр.
 Ито, Эцуко — японская кёрлингистка.

Наименование 
 ИТО — искусственная точка опоры (в скалолазании).
 Ито (город) — город в Японии.
 Клетка Ито — перициты.
 Стохастическое исчисление Ито — математическая теория, описывающая методы манипулирования со случайными процессами. Названа в честь создателя, японского математика Киёси Ито (См. также Интеграл Ито).

См. также 
 Ито (футболист)